Die Nordprovinz () ist eine von drei Provinzen Neukaledoniens. Sie umfasst den Nordteil der Insel Grande Terre sowie nördlich vorgelagerte Inseln (u. a. Belep-Inseln). Der Regierungssitz ist Koné. 

Im Provinzparlament, genannt Assemblée de Province, sitzen 22 von der Bevölkerung gewählte Abgeordnete, von denen gemäß dem Abkommen von Nouméa 15 auch als Mandatare in den Kongress Neukaledoniens entsandt werden.

Gebildet wurde die Provinz aufgrund des Matignon-Abkommens 1988.

Gemeinden 

Die Gemeinde Poya ist sowohl Teil der Nordprovinz als auch der Südprovinz. Die Gemeinde Kouaoua wurde 1995 aus der Gemeinde Canala ausgegliedert.

Weblinks 
 Webseite der Nordprovinz

Verwaltungseinheit in Neukaledonien